El Coll de l'Ànsia és una collada situada a 604,3 m alt entre els termes comunals d'Arles i de Cortsaví, tots dos del Vallespir (Catalunya del Nord).

És en el límit oriental del terme de Cortsaví i al nord-occidental del d'Arles, a la zona de la vall del Riuferrer; és a ponent del nucli de masies del veïnat dispers del Riuferrer.

Bibliografia

Referències 

Colls d'Arles
Colls de Cortsaví